Нюмбрехт () — коммуна в Германии, курорт, расположен в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Подчиняется административному округу Кёльн. Входит в состав района Обербергиш.  Население составляет 17 226 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 71,78 км². Официальный код  —  05 3 74 032.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
   Официальная страница

Города Северного Рейна-Вестфалии